El término basilisco puede referirse a:

 Basilisco (criatura mitológica), legendaria criatura de la mitología griega que mata con la mirada.
 Basilisco chilote, criatura mitológica de Chile.
 Basilisco, emperador del Imperio romano entre el 475 y el 476.
 El Basilisco, revista digital de filosofía.
 Basiliscus, género de lagartos que consta de cuatro especies:
 Basilisco común (Basiliscus basiliscus).
 Basilisco de cabeza roja (Basiliscus galeritus).
 Basilisco verde (Basiliscus plumifrons).
 Basilisco marrón (Basiliscus vittatus).
 Basiliscus, antiguo nombre de la estrella Régulus, en la constelación de Leo.
 Basilisco (Harry Potter), una serpiente gigante que habita en la Cámara de los Secretos de Hogwarts.